MGZ steht für:
 Militärgeschichtliche Zeitschrift
 Myeik Airport (IATA-Code), Flughafen von Mergui, Region Tanintharyi in Myanmar

mgz steht für:
 Mbugwe (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Mbugwe, Tansania

Abkürzung